Шахсеван — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Шахсеван (Агджабединский район)
 Шахсеван-Тазакенд
 Биринджи Шахсеван (Бейлаганский район) 
 Икинджи Шахсеван (Бейлаганский район) 
 Шахсеван (Кюрдамирский район)

См. также 
 Шахсевены